La Mothe ist der Name folgender Orte:

 La Mothe-Achard, eine Gemeinde im französischen Département Vendée 
 La Mothe-Saint-Héray, eine Gemeinde im französischen Département Deux-Sèvres 
 La Mothe, ein Ortsteil der Gemeinde Vugelles-La Mothe im Kanton Waadt, Schweiz
 La Mothe-en-Bassigny, Festungsruine im französischen Département Haute-Marne

La Mothe ist der Familienname folgender Personen:
 François de La Mothe le Vayer (1588–1672), französischer Antiquar, Philosoph und Moralist
 Gaillard de la Mothe († 1356), Kardinal der katholischen Kirche
 John Gutzon de la Mothe Borglum (1867–1941), US-amerikanischer Bildhauer

Siehe auch: 
 Lamothe
 La Motte
 Lamotte
 Lamott
 La Mothe-Houdancourt